Los trematosauroideos (Trematosauroidea) son un clado extinto de temnospóndilos que florecieron a principios del período Triásico, presentando una distribución cosmopolita antes de su declive a mediados de aquel período, extinguiéndose a finales de este. 
El más grande y especializado grupo, Trematosauridae, contiene a los únicos anfibios que se han adaptado a una vida marina con la excepción de la actual rana cangrejera. 

Un hueso ilion de temnospóndilo fue descrito en 2004 en la Formación Toutunhe del Calloviense de la Cuenca Junggar de China. Aunque el hueso aislado fue imposible de identificar a nivel de especie, fue referido a los Trematosauroidea. la presencia de este hueso en la Formación Toutunhe extiende el rango de los trematosauroideos al Jurásico Medio, convirtiéndolo en uno de los pocos grupos de temnospóndilos que sobrevivieron a la extinción en el límite del Triásico-Jurásico (siendo los otros los Brachyopoidea y posiblemente los Capitosauria).

Clasificación 
A continuación un cladograma modificado de Schoch (2011):

Referencias 

 Damiani, R. J. & Yates, A. M. (2003) The Triassic amphibian Thoosuchus yakovlevi and the relationships of the Trematosauroidea (Temnospondyli: Stereospondyli). Records of the Australian Museum 55:331-342.
 Nield, C. M. et al. (2006) A short-snouted trematosauroid (Tetrapoda, Temnospondyli) from the Early Triassic of Australia: the oldest known Trematosaurinae. Alcheringa: An Australasian Journal of Palaeontology: Vol. 30, pp. 263-271 
 Schoch (2006) A complete trematosaurid amphibian from the Middle Triassic of Germany. Journal of Vertebrate Paleontology 26(1):29-43.
 Steyer, J.-S. (2002) . Palaeontology: Vol. 45, #4, pp. 771-793 
 Yates, A. M. & Warren, A. A. (2000) . Zoological Journal of the Linnean Society 128: 77-121.

Enlaces externos 
 Trematosauroidea en Mikko's Phylogeny Archive
 Trematosauroidea en Palaeos

Temnospondyli